Habilitation universitaire, qualification universitaire qu'une personne peut recevoir dans certains pays.
 Habilitation de sécurité en France, procédure permettant à une personne d'avoir accès aux informations ou supports protégés.
 Habilitation électrique, la reconnaissance de la capacité d'une personne à accomplir les tâches fixées en toute sécurité.